Stötten heißen folgende geographischen Objekte:

 Stötten am Auerberg, Gemeinde im Landkreis Ostallgäu in Bayern
Gemeindeteile:
 Stötten (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stötten (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stötten (Geislingen), Ortsteil der Stadt Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Stötten (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stötten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Stötten (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft von Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Laakirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Gramastetten), Ortschaft von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Roitham), Ortschaft von Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Stötten (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft von Rottenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich